Madiun kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Madiun, stad, Jawa Timur, 
 Kabupaten Madiun, kabupaten, Jawa Timur, 
 Kecamatan Madiun, distrikt, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar